Brouwerij Lindemans

Personen:
Christiaan Lindemans (1912-1946), een Nederlands dubbelspion uit de Tweede Wereldoorlog
Gorik Lindemans (1956), een Belgisch beeldend kunstenaar
Leo Lindemans (1923-2008), een Belgisch volksvertegenwoordiger en senator
Louis Lindemans (1853-1933), een Belgisch politicus en bestuurder
Marjolein Lindemans (1994), een Belgisch meerkampster